Macdonnell ist der Familienname folgender Personen:

 James MacKerras Macdonnell (1884–1973), kanadischer Rechtsanwalt und Politiker
 Wayne Macdonnell (* 1940), kanadischer Badmintonspieler